Писпорт () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 

Входит в состав района Бернкастель-Витлих. Подчиняется управлению Ноймаген - Дхрон. Население 1997 человек. Занимает площадь 19,60 км². Официальный код  —  07 2 31 105.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Рейнланд-Пфальца